Steilen ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Joseph Steilen (1914–1990), deutscher Maler, Zeichner und Lithograf 
 Diedrich Steilen (1880–1961), deutscher Heimatforscher 
 Jan Steilen (* 1981), deutscher Schauspieler